Skrälingar (Naucoria) är ett släkte av svampar som först beskrevs av Elias Fries och fick sitt nu gällande latinska namn av Paul Kummer. Enligt Catalogue of Life ingår skrälingar i familjen Strophariaceae, ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar, och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen buktryfflar, ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar, och riket svampar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Skivlingar